undun to 11. album studyjny amerykańskiej grupy hip-hopowej The Roots, wydany w grudniu 2011 roku. undun jest albumem koncepcyjnym, opowiedzianą od końca fikcyjną historią afroamerykańskiego mieszkańca dużego amerykańskiego miasta, Redforda Stevensa, od którego śmierci zaczyna się płyta (pierwsze 10 utworów). Płytę zamykają krótkie 4 utwory instrumentalne.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Roots
Albumy Def Jam Recordings
Albumy muzyczne wydane w roku 2011